Хаджі — прочанин, який здійснив хадж (мандрування) до Мекки

 Хаджі I Ґерай (I Hacı Geray | ۱حاجى گراى 1466) — кримськотатарський державний, політичний і військовий діяч
 Хаджі II Ґерай (1644—1689) — кримський хан у 1683—1684 рр. з династії Ґераїв, наступник Мурада Ґерая, попередник Селіма I Ґерая
 Георге Хаджі (Gheorghe Hagi, ˈɡe̯orɡe ˈhad͡ʒi. 5 лютого 1965) — румунський футбол іст, півзахисник
 Аблаєв Хаджі Еміралі (11 червня 1962 року) — муфтій мусульман
 Ель-Хаджі Діуф (El Hadji Ousseynou Diouf; 15 січня 1981) — сенегальський футболіст . Атакувальний півзахисник
 Хаджі Леші (Haxhi Lleshi; 19 жовтня 1913 — 1 січня 1998) — діяч Албанської партії праці, формальний керівник Албанії у часи диктатури
 Дюрбе Хаджі Ґерая (Hacı Geray dürbesi) — дюрбе першого кримського хана, збудоване його сином Менґлі I Ґераєм
 Хаджі Мухаммед Чамкані (нар. 1947) — державний діяч Афганістану
 Самір Хаджі (*1989) — марокканський футболіст. півзахисник.
 Сухарто Хаджі (Haji Muhammad Soeharto; 8 червня 1921 — 27 січня 2008) — диктатор Індонезії в 1966—1998 роках
 Мечеть Хаджі Якуб (Душанбе) — центральна мечеть у столиці Таджикистану місті Душанбе
 Хаджі-Дауд Мюшкюрський (*Гьажи-Давут Муьшкуьрви, д/н —1728) — володар  та Лезгістану, Шемахський хан у 1723—1728 роках

 Хаджі — присілок, Лямбірський район, Мордовія, Росія
 Хаджі — міське селище, Кітабський район, Кашкадар'їнська область, Узбекистан

Див. також 
 Амір аль-хадж